Francisco González Gamarra (1890-1972), um compositor, pintor, escultor e humanista peruano.
Francisco González (tenista) (1955-), um ex-tenista profissional paraguaio nascido na Alemanha.